Bosznia-Hercegovina
Rašćani falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban

 Horvátország
Rašćani falu Sveti Ivan Žabno községben, Kapronca-Körös megyében